Münzbach (gemeente)
Münzbach (rivier)